Андрій Андрійович Стаднік (03.06.1984—04.03.2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну.

Життєпис 

Народився 3 червня 1984 року в м. Києві.

Загинув 4 березня 2022 року в бою з російськими окупантами поблизу м. Запоріжжя.

Нагороди 
 орден «За мужність» III ступеня (2022, посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Вшанування пам'яті

Джерела